New Order est un terme anglais qu'on peut traduire en français par « nouvel ordre » ou « ordre nouveau ». A ce sujet, voir la page d'homonymie Ordre nouveau.

Musique
 New Order est un groupe britannique originaire de Manchester ;
 The New Order est un groupe américain originaire de Los Angeles ;
 The New Order est le nom d'un album du groupe américain Testament.

Autres
 Wolfenstein: The New Order, est le titre d'un jeu vidéo sorti le .

Voir aussi
en anglais, l'expression New Order possède plusieurs autres significations.
Nouvel ordre (nazisme)
Homonymie de titre